Marco Boni, atleta e bobbista italiano
Marco Boni, direttore d'orchestra italiano